Abakan (stad), een stad in Rusland
Abakan (rivier), een rivier in Rusland
Abakangebergte
Abakansteppe